«Adventure of a Lifetime» — песня британской рок-группы Coldplay, вышедшая 6 ноября 2015 года в качестве первого сингла с их седьмого студийного альбома A Head Full of Dreams.
Композиция достигла седьмого места в UK Singles Chart и 13-го места в Billboard Hot 100. Она также вошла в топ-20 в ряде стран, включая Австралию, Австрию, Канаду, Чешскую Республику, Францию, Германию, Ирландию, Италию, Нидерланды, Новую Зеландию и Швейцарию.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: The Upcoming, Idolator.
Журнал Rolling Stone включил песню «Adventure of a Lifetime» в свой Список лучших 50 песен 2015 года (50 best songs of 2015) на позиции № 41.
Также в свои итоговые списки лучших песен 2015 года включили такие издания как Mondo Sonoro (#50), Muzikalia (N/A), NME (#19).

Музыкальное видео 
Клип представляет собой компьютеризированное изображение танцующих шимпанзе.
Официальное музыкальное видео было снято режиссёром Mat Whitecross, много лет сотрудничающего с группой. Релиз клипа прошёл 27 ноября 2015 года. Концепцию и сюжет разработали фронтмен группы Крис Мартин и британский киноэксперт, кинорежиссёр и актёр Энди Серкис. На создание видео ушло 6 месяцев.

Согласно данным газеты The Guardian, видео было снято на студии The Imaginarium Studios, на которой ранее уже были созданы новые серии боевика Восстание планеты обезьян и отдельные части фильмов Мстители: Эра Альтрона и Звёздные войны: Пробуждение силы.

В культуре 
29 декабря 2015 года песня стала доступна в новой части музыкальной компьютерной видеоигры из серии Rock Band: Rock Band 4.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
  (более 1 млрд просмотров)

Песни 2015 года
Песни Coldplay
Данс-поп-песни
Композиции в стиле диско
Синглы Parlophone
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs